Гленн Фостер Хардин (; Дата рождения: 1 июля 1910; Дата смерти: 6 марта 1975.) — американский легкоатлет, который специализировался в беге с барьерами.

Биография 
Олимпийский чемпион в беге на 400 метров с барьерами (1936).

Бронзовый призёр игр 1932 в беге на 400 метров с барьерами.

Эксрекордсмен мира по бегу на 400 метров с барьерами. Его последней (из трех) ратифицирован мировой рекорд (50,6), установленный в 1934, был превзойден лишь в 1953 году.

Завершил спортивную карьеру по окончании Олимпиады 1936.

Ссылки 
 Гленн Хардин — профиль на сайте Мировой легкой атлетики
 
 Гленн Хардин — профиль на сайте trackfield.brinkster.net
 Справочник по хронологии мировых рекордов на сайте Мировой легкой атлетики

Бегуны на короткие дистанции США
Бегуны с барьерами США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1932 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1932 года
Олимпийские чемпионы от США
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике